Matcherna i Grupp B i världsmästerskapet i fotboll för damer 2007 spelades från 10 till 17 september 2007. Alla fyra nationer spelade i samma grupp under föregående VM (grupp A), vilket är första gången i Fifa turneringarnas historia.

Tabell

Matcher

USA mot Nordkorea

{{Resultat med trupp|id=USA-PRK
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 11 september 2007
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Abby Wambach Heather O'Reilly 
|mål2     =  Kil Son-hui Kim Yong-ae
|arena    = Chengdu Sports Centre Stadium
|spelplats= Chengdu
|publik   = 35100
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Nigeria mot Sverige

{{Resultat med trupp|id=NGA-SWE
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 11 september 2007
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Cynthia Uwak 
|mål2     =  Victoria Svensson
|arena    = Chengdu Sports Centre Stadium
|spelplats= Chengdu
|publik   = 35100
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Sverige mot USA

{{Resultat med trupp|id=SWE-USA
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 14 september 2007
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Abby Wambach
|arena    = Chengdu Sports Centre Stadium
|spelplats= Chengdu
|publik   = 35600
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Nordkorea mot Nigeria

{{Resultat med trupp|id=PRK-NGA
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 14 september 2007
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Kim Kyong-hwa Ri Kum-suk 
|mål2     = 
|arena    = Chengdu Sports Centre Stadium
|spelplats= Chengdu
|publik   = 35600
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Nigeria mot USA

{{Resultat med trupp|id=NGA-USA
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 18 september 2007
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Lori Chalupny
|arena    = Hongkou Football Stadium
|spelplats= Shanghai
|publik   = 6100
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Nordkorea mot Sverige

{{Resultat med trupp|id=PRK-SWE
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 18 september 2007
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Ri Un-suk 
|mål2     =  Lotta Schelin
|arena    = Tianjin Olympic Center Stadium
|spelplats= Tianjin
|publik   = 33196
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor
 Fifa.com

Grupp B